Пла́йнфельд () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Вайссенбург-Гунценхаузен. Население составляет 7289 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 72,22 км². Официальный код — 09 5 77 161.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии